Il singolare del torneo di tennis Los Angeles Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Peter Fleming che ha battuto in finale John McEnroe 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 John McEnroe (finale)
 Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Víctor Pecci (terzo turno)
 José Luis Clerc (secondo turno)
 Brian Gottfried (secondo turno)
 Wojciech Fibak (secondo turno)
 Gene Mayer (quarti di finale)
 Peter Fleming (Campione)

 Pat Du Pré (primo turno)
 Tim Gullikson (terzo turno)
 Stan Smith (terzo turno)
 Ilie Năstase (primo turno)
 Sandy Mayer (secondo turno)
 Dick Stockton (primo turno)
 Vijay Amritraj (primo turno)
 Eliot Teltscher (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1979